Gustav III kan syfta på:

 Gustav III – kung av Sverige 1771–1792
 Gustaf III (pjäs) – en pjäs av August Strindberg 
 Gustav III (staty) – en staty av Johan Tobias Sergel vid Skeppsbrokajen i Stockholm
 Gustav III (Göteborg) – en byst vid Näckrosdammen
 Gustav III:s antikmuseum – Sveriges äldsta konstmuseum
 Gustav III:s kröning i Storkyrkan – en målning av Carl Gustaf Pilo
 Gustav III:s paviljong – en byggnad i Hagaparken, Solna
 Gustav III:s ryska krig – ett krig mellan Sverige och Ryssland
 HMS Konung Gustaf III – ett svenskt linjeskepp
 M/S Gustaf III – ett svenskt passagerarfartyg 
 Ostindiefararen Gustaf III – ett av Svenska Ostindiska Companiets skepp